Andrej Babiš byl dvakrát jmenován předsedou vlády České republiky:

 První vláda Andreje Babiše – vláda složená z členů ANO a nestraníků (13. prosince 2017 – 27. června 2018); nezískala důvěru Sněmovny,
 Druhá vláda Andreje Babiše – vláda složená z členů ANO, ČSSD a nestraníků (27. června 2018 – 17. prosince 2021).